Норберт По́девин (; род. 18 января 1935, Берлин — 10 июля 2014, там же) — немецкий политик и писатель.

Биография 
Норберт Подевин родился в рабочей семье, окончил среднюю школу и выучился на механика. Работал редактором заводской газеты на предприятии VEB Narva, затем на VEB Elektroprojekt Berlin. Поступил на службу в народную полицию, командовал подразделением пограничной службы в Берлине.

В 1961—1965 годах учился на заочном отделении исторического факультета Берлинского университета. С 1962 года работал в Национальном совете Национального фронта ГДР под руководством Альберта Нордена над Коричневой книгой о нацистских преступниках в руководстве ФРГ и Западного Берлина и занимал должность руководителя отдела. Вёл активную работу в ССНМ и СЕПГ, некоторое время занимал должность руководителя сектора партии. В 1971—1975 годах являлся личным референтом заместителя председателя Государственного совета ГДР Фридриха Эберта. В 1974 году защитил докторскую диссертацию в области внутригерманских отношений, затем работал в Национальном фронте ГДР в области культуры, был назначен секретарём по международным отношениям и в 1980—1989 годах входил в состав президиума Национального совета ГДР. С 1990 года Подевин занимался исследованиями в области новейшей истории. На пенсии писал статьи в издании для берлинских пенсионеров.

Труды 
 Revanchismus über Ätherwellen: Eine Dokumentation über die Rolle westdeutschen Rundfunkanstalten bei der Propagierung revanchistischer und chauvinistischer Ziele. Verband der Deutschen Journalisten, Berlin 1963
 Democracy in action. Worth knowing about the GDR. In: Zeit im Bild, Dresden 1966
 Springers Griff nach dem Fernsehen. In: Neues Deutschland, 13. August 1967.
 Kesseltreiben gegen Fernsehrunde. In: Neue Deutsche Presse, 22. Jg, 1968, Nr. 5, S. 31.
 Vereinigung oder Vereinnahmung? Untersuchungen zum Zusammenschluss von KPD und SPD in Friedrichshain. Berlin 1993.
 Die SPD in Friedrichshain: Von den Oktoberwahlen 1946 bis zur Spaltung im November 1948. Berlin 1993.
 mit Lutz Heuer: Der Vereinigungsprozess in Lichtenberg: KPD und SPD auf dem Weg zur sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berlin 1993.
 Zwischen Aktionseinheit und Observation: Ostberliner SPD im SED- und VP-Visier. Berlin 1994.
 Ausgangspunkt Chaos: Berlin im Mai und Juni 1945: 100 Dokumente vom Leben rund um den Schlesischen Bahnhof. «Helle Panke» zur Förderung von Politik, Bildung und Kultur, Berlin 1995.
 Walter Ulbricht: Eine neue Biographie. Dietz, Berlin 1995, ISBN 3-320-01886-8.
 «- der Bitte des Genossen Walter Ulbricht zu entsprechen»: Hintergründe und Modalitäten eines Führungswechsels. Berlin 1996.
 Brüder, in eins nun die Hände: Das Für und Wider um die Einheitspartei in Berlin. Berlin 1996.
 Operativer Vorgang «Fuchsbau», 1953—1961: Eine Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges in Berlin. Berlin 1998.
 Ulbrichts Weg an die Spitze der Macht: Stationen zwischen 1945 und 1954. Berlin 1998.
 Walter Ulbrichts späte Reformen und ihre Gegner, Helle Panke, Gesellschaftswisschaftliches Forum, Berlin 1999.
 Ebert und Ebert: Zwei deutsche Staatsmänner. Friedrich Ebert (1871—1925), Friedrich Ebert (1894—1979): eine Doppelbiografie. edition ost, Berlin 1999, ISBN 3-932180-50-X.
 Rote «Blockflöten»: SDA, die ungeliebten oppositionellen Sozialdemokraten Berlins, 1948—1961. Berlin 2000.
 Der Rabbinersohn im Politbüro: Albert Norden — Stationen eines ungewöhnlichen Lebens. edition ost, Berlin 2001, ISBN 3-89793-058-7.
 Braunbuch: Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik und in West-Berlin. Reprint edition ost, Berlin 2002, ISBN 3-360-01033-7.
 Otto Ostrowski — der gelöschte Oberbürgermeister: Ein Schicksal im Berlin des Kalten Krieges. Berlin 2004.
 REZENSIONEN — Neueste Zeit — Der Rabbinersohn im Politburo. Albert Norden — Stationen eines ungewohnlichen Lebens. Berlin 2001. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 52 Jg., Heft 4, 2004, S. 388.
 Ernst Torgler: Ein Leben im Schatten des Reichstagsbrandes. 25.04.1893 Berlin-19.01.1963 Hannover. Berlin 2006.
 20. Oktober 1946: Die erste Nachkriegswahl in Berlin. Vorgeschichte — Verlauf — Ergebnisse — Hintergründe — Folgen. Berlin 2006.
 Bernhard Quandt (1903—1999): Ein Urgestein Mecklenburgs. Rostock 2006.
 Dr. Otto Ostrowski, Bürgermeister in Finsterwalde. In: Der Speicher. Jahresschrift des Kreismuseums Finsterwalde und des Vereins der Freunde und Förderer des Kreismuseums Finsterwalde e. V., H. 11, 2008.
 Franz Neumann (1904—1974): Frontmann im Berlin des Kalten Krieges. Trafo, Berlin 2009, ISBN 978-3-89626-926-3.
 Mein Leben in drei Diktaturen: Episodisches eines Insiders im Kalten Krieg. Autobiographie, Verlag am Park — edition ost, Berlin 2012, ISBN 978-3-89793-286-9.
 Stalinallee und Hansaviertel: Berliner Baugeschehen im Kalten Krieg. Verlag am Park / edition ost, Berlin 2014, ISBN 978-3-89793-191-6.

Примечания

Литература 
 Heinz Mohnhaupt, Hans-Andreas Schönfeldt: Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944—1989). Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Frankfurt/Main 1997
 Gabriele Baumgartner, Dieter Hebig (Hrsg.): Biographisches Handbuch der SBZ/DDR 1945—1990. München 1997, ISBN 978-3-598-11130-3

Ссылки 
 

Писатели ГДР
Историки Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)